Missouri, savezna država u središnjem dijelu SAD-a;
 Missouri (rijeka), rijeka u SAD-u, pritok Mississippija;
 Ravnjak Missouri
 Missouri Indijanci, pleme američkih Indijanaca iz skupine Chiwere, koji su svoje ime dali istoimenoj američkoj državi i rijeci;
 USS Missouri (BB-63), američki bojni brod.